Раймерс, Реймерс — прізвище

 Ганс-Генріх Раймерс (нім. Hans-Heinrich Reimers; 19 жовтня 1916, Ноймюнстер — 27 березня 1945, Гебридське море) — німецький офіцер-підводник.
 Аріане Раймерс (нар. 1973), німецька журналістка
 Брітта Реймерс (нар. 1971), німецький політик (FDP), депутат Європарламенту
 Карл Раймерс (також «Карл Раймерс»; 1901—1969), німецький хірург
 Шарлотта Енгель-Реймерс (1870—1930), німецький національний економіст і борець за права жінок
 Крістіан Реймерс (1827—1889), німецький віолончеліст, карикатурист і спіритист
 Derk-Hayo Reimers (* до 1980), німецький економіст і викладач університету
 Дітер Раймерс (1943—2021), німецький астроном
 Дірк Раймерс (нар. 1943), німецький юрист і державний службовець
 Ед Реймерс (1912—2009), американський актор
 Едгар Реймерс (1924—2011), німецький педагог і викладач університету
 Егілл Реймерс (1878—1946), норвезький архітектор і мореплавець
 Егон Реймерс (1928—1989), німецький актор
 Еммеріх Раймерс (1886—1970), австрійський актор
 Енгель Реймерс († 1606), жінка, страчена за звинуваченням у чаклунстві
 Франц Крістоф Реймерс (1818—1905), німецький юрист і політик
 Георг Реймерс (1860—1936), німецько-австрійський актор
 Ганс Готфрід Реймерс (1902—1941), німецький військовий адміністратор
 Генріх Раймерс (1879—1942), німецький публіцист
 Германн Раймерс (1893—1961), німецький письменник і ботанік
 Якоб Петер Реймерс (1826—1922), датський майстер м'ясника та політик

 Йенс Раймерс (1941—2001), німецький метальник диска
 Йорг Раймерс (нар. 1954), німецький актор
 Йоганн Реймерс (художник) (1818—1868), німецько-російський живописець, скульптор і викладач університету
 Йоганнес Раймерс (1885—1947), німецький політик (KPD)

 Лотте Реймерс (нар. 1932), німецький кераміст
 Ніколаус Реймерс (Raimarus Ursus, 1551—1600), астроном, історик та імператорський придворний математик
 Отто Реймерс (1902—1984), німецький письменник, редактор журналу та анархо-синдикаліст

 Рольф Раймерс (нар. 1947), німецький політик (AfB)
 Штефан Реймерс (нар. 1944), німецький протестантський теолог і політик
 Тобіас Реймерс (1653—1716), німецький юрист і мер міста Люнебург
 Ульріх Реймерс (нар. 1952), німецький інженер у галузі електротехніки
 Ute Reimers-Bruns (* 1963), німецький дипломований політолог і політик (SPD), MdBB
 Вальтер Раймерс (1913—2010), німецький суддя
 Вернер Раймерс (1888—1965), німецький бізнесмен і засновник фонду
 Вольфганг Раймерс, німецький суддя, Голова Гессенського адміністративного суду з 2002 по 2010 рік
 Івонн Кавалле-Реймерс (нар. 1992), іспанська тенісистка
 Реймерс Микола Федорович (1931—1993) — радянський зоолог, еколог.
 6163 Реймерс (6163 Reimers) — астероїд головного поясу